Adalbert Pruský (14. července 1884, Postupim – 22. září 1948, La Tour-de-Peilz) byl třetí syn císaře Viléma II. Pruského a jeho první manželky Augusty Viktorie Šlesvicko-Holštýnské a pruský princ.

Život 
Narodil se 14. července 1884 v Postupimi jako syn císaře Viléma II. Pruského a jeho první manželky Augusty Viktorie Šlesvicko-Holštýnské.

Dne 3. srpna 1914 se v Wilhelmshavenu oženil s princeznou Adelaidou Sasko-Meiningenskou, s dcerou prince Fridricha Sasko-Meiningenského a jeho manželky hraběnky Adelaidy Lippe-Biesterfeldské. Spolu měli tři děti:
 1. Viktorie Marina (*/† 4. 9. 1915)
 2. Viktorie Marina (11. 9. 1917 Kiel – 21. 1. 1981 Taos) 
 ⚭ 1947 Kirby William Patterson (24. 7. 1907 Springfield – 4. 6. 1984 tamtéž), rozvedli se v roce 1962
 3. Vilém Viktor (15. 2. 1919 Kiel – 7. 2. 1989 Donaueschingen)
 ⚭ 1944 Marie Antoinetta hraběnka z Hoyos (27. 6. 1920 Hohenthurm – 1. 3. 2004 Marbella)

Aktitvně sloužil v armádě.

Zemřel 22. září 1948 v La Tour-de-Peilz.

Rodokmen

Reference

Externí odkazy 
 

Muži
Pruští princové
Hohenzollernové
Narození 14. července
Narození v roce 1884
Úmrtí 22. září
Úmrtí v roce 1948
Úmrtí v La Tour-de-Peilz
Pohřbení v La Tour-de-Peilz
Narození v Postupimi
Nositelé Řádu rumunské koruny 1. třídy
Nositelé Řádu Mahá Čakrí